Fika – pausa caffè in Svezia
 Fika – città della Nigeria
 Fika – quartiere del comune spagnolo di Gamiz-Fika
 Fika – campo petrolifero dell'Iraq
 Emirato di Fika – stato tradizionale della Nigeria